NaviFon (НавиФон) — полноценная автомобильная GPS навигация, разработанная специально для мобильных устройств и обладающая всеми функциями портативного навигатора. Работает на всех мобильных платформах: Windows Mobile, iPhone, Java, Symbian S60 ed.3 и S60 ed.5., Android OS, BlackBerry и Bada OS. NaviFon является уникальной навигацией, позволяющей пользователю использовать своё мобильное устройство, как полноценный GPS навигатор.

Возможности 

 Кроссплатформенность
 Поиск по адресам и объектам на карте
 Сервис информации о камерах слежения и пробках на дорогах
 Пешеходные и Автомобильные маршруты
 Поиск POI точек интереса
 Просмотр информации о ближайших объектах
 Универсальный личный кабинет на сайте
 Поиск по координатам
 Маршрут до перекрестка
 Загрузка самых свежих карт
 Погода на местности
 Отчет о маршруте
 3D развязки и ночной режим навигации
 Оповещение о местоположении по смс

Подробнее о программе 
С 2007 года программа NaviFon встраивается по все телефоны компании Samsung с поддержкой функции GPS навигации. Навигация NaviFon является одной из лидеров рынка мобильных GPS приложений. Приложение предоставляет самые новые и точные карты от компании-партнера Navteq. Загрузка карт навигации, информации о пробках и камерах слежения осуществляется с помощью подключения мобильного устройства к Интернету, по GRPS, Wifi каналам. Так же у программы есть видео инструкции по пользованию, с помощью которых любой сможет быстро и легко разобраться в приложении. Оформить подписку на навигацию можно напрямую в приложении в разделе Мой аккаунт.

Отзывы в интернете и критика

Ссылки 
Официальный сайт 

Официальный блог 

Видео канал в Youtube

Samsung - партнерский сайт приложения

Обзоры приложения и ссылки на ресурсы 

Программное обеспечение для навигации